

Patronyme 

 Christoph Lauenstein (1962-), cinéaste et animateur allemand, frère jumeau de Wolfgang ;
 Heinrich Lauenstein (1835-1910), peintre allemand ;
 Marc Lauenstein (1980-), orienteur et traileur suisse ;
 Otto von Lauenstein (1857-1916), général prussien ;
 Tilly Lauenstein (1916-2002), actrice allemand ;
 Wolfgang Lauenstein (1962-), cinéaste et animateur allemand, frère jumeau de Christoph.

Toponyme 

 , quartier de la ville d'Altenberg.

Musée 
 Musée d'Art du Parlement de Itapevi "Emanuel von Lauenstein Massarani", à Itapevi  (Brésil).